Avenue Plamondon - straat in Montreal, Canada
 Plamondon (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat